Красный Уголок — посёлок в Рузаевском районе Мордовии России. Входит в состав Красноклинского сельского поселения.

География 
Расположен в центральной части региона, на реке Шебдас, в 300 метрах от окраины города Рузаевка (ул. Энергетическая).

Высота над уровнем моря — 207 м.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 50 % из 6 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочной дороге.

Примечания 

Населённые пункты Рузаевского района